Акапулкито има више значења:
 Акапулкито (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акапулкито (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акапулкито (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику